Cal Pla (Porrera), mas al Priorat
 Cal Pla (Cunit), mas al Baix Penedès